Eine Maximinkirche befindet sich an den folgenden Orten:

 Abtei Saint-Mesmin de Micy
 St. Maximin (Antweiler)
 St. Maximin (Düssel)
 St-Maximin (Jarny)
 St. Maximin (Koblenz)
 St. Maximin (Pachten)
 St-Maximin (Metz)
 St. Maximin (Niederbrechen)
 St. Maximin (Rommersheim)
 Reichsabtei St. Maximin

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)